Етник (множ. етници) може бити:
 Етник, припадник етничке групе, односно етноса
 Етник, у лингвистици: алтернативни назив за демоним

Види још 
 Етницитет